Николай Дылевский:
* Дылевский, Николай Иосифович (род. 1954) — директор племенного завода, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва.
 Дылевский, Николай Михайлович (1904—2001) — болгарский славист, профессор Софийского университета, сын Михаила Дылевского.